Lipenius ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Lipenius (1630–1692), deutscher Pädagoge und Bibliograph
 Sixt Christian Lipenius (1664–1708), deutscher Theologe, Pädagoge und Bibliothekar